Вільям Максвелл () — англомовне ім'я.

Відомі носії:

 Вільям Максвелл Евартс (1818—1901) — американський юрист і політичний діяч
 Вільям Максвелл (1876—1940) — шотландський футболіст і тренер
 Вільям Кіперс Максвелл (1908—2000) — американський письменник

Див. також 
 Максвелл

Сторінки зі списками однофамільців-тезок